Ковент-гарден (район) — район у центрі Лондона
 Ковент-гарден (готель) — готель у центрі Лондона
  — станція Лондонського метрополітену 
 Ковент-гарден (королівський театр) — театр у Лондоні